Szekeres Pál (1904–1965) könyvtáros, munkásmozgalmár
Szekeres Pál (1965) olimpiai bronzérmes, paralimpiai bajnok vívó, sportvezető